Die Division 1 2013 war die achte Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga seit ihrer Einführung im Jahr 2006. Sie begann am 14. April 2013 und endete am 27. Oktober 2013.

Modus 
In jeweils zwei regional unterteilten Staffeln treten jeweils 14 Mannschaften an. Die Staffelsieger steigen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten treten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an. Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften steigen in die viertklassige Division 2 ab.

Abschlusstabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 13. und 14. der Superettan 2013 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2013 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 6. und die Rückspiele am 9. November 2013 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2014.

|}

Weblinks 
 Division 1 Norra
 Division 1 Södra

2013
Fußballsaison 2013